Mark (1871), het betaalmiddel in het Duitse keizerrijk
Karl Goldmark (1830-1915), Hongaars-Oostenrijks componist en violist.
Peter Carl Goldmark (1906-1977), Hongaars-Amerikaans ingenieur die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de 33 1/3-toeren microgroef vinyllangspeelplaat (LP).